Aràbia, península del continent asiàtic.
 Aràbia (província romana), nom que rebia durant la dominació romana el territori dels àrabs.
 Aràbia Feliç, denominació alternativa del Iemen.
 Aràbia Pètria, subdivisió de la província romana d'Aràbia.
 Aràbia Saudita, regne del sud-oest d'Àsia que ocupa la major part de la península aràbiga.
 Satrapia d'Aràbia, entitat administrativa de la Pèrsia aquemènida.